Mesnil — обозначение имён нескольких биологов-систематиков, используемое при цитировании названий описанных ими организмов.

Может соответствовать следующим персоналиям:
 Мениль, Луи-Поль (; 1904—1986) — французский энтомолог, специалист по систематике мух тахин.
 Мениль, Феликс (; 1868—1934) — французский зоологи паразитолог

См. также
 Мениль